Børnenes Kontor kan henvise til:

 Børnenes Kontor – en hjælpeorganisation
 Børnenes Kontor (dokumentarfilm fra 1908) – dansk dokumentarfilm fra 1908
 Børnenes Kontor (dokumentarfilm fra 1926) – dansk dokumentarfilm fra 1926